Hay varios lugares que se llaman Cartavio:

Cartavio, una parroquia del concejo asturiano de Coaña (España).
Cartavio, localidad ubicada en el departamento de La Libertad (Perú).
Ron Cartavio, una marca de rones